El término Colpo puede referirse a:

Colpo, comuna francesa situada en la región de Bretaña.
Colpo, abertura en la cubierta de los granos de polen.